Пробурнетия () — вид терапсид из семейства бурнетиид (Burnetiidae). Ископаемые остатки найдены в верхнепермских отложениях Кировской области (Ильинский субкомплекс), в отечественной стратиграфии относится к вятскому ярусу ( назад).

Описание 
Вид описан по голотипу PIN 2416/1 Леонидом Петровичем Татариновым в 1968 году. Длина черепа пробурнетии — 21 см, само животное было размером с собаку.

Отличается развитием многочисленных выростов на черепе (надглазничные кости, носовые кости, заглазничные кости и т. д.) Так называемые «рога» несут отпечатки сосудов и не могли быть покрыты роговыми чехлами. Назначение «рогов» остается неизвестным — существует предположение об их участии в выработке гормонов. Возможна защитная функция (защищали глаза в зарослях). Описана верхняя носовая раковина (турбиналь), хоаны сдвинуты вперёд, костного вторичного нёба нет, но мягкие ткани могли образовывать неполное вторичное нёбо. Вероятно, всеядное животное.

Другие бурнетииды найдены в основном в Южной Африке. В 2006 году в Южной Африке в примерно одновозрастных с Ильинским комплексом отложениях найдена парабурнетия (Paraburnetia sneeubergensis), очень сходная с пробурнетией.

Примечания

Литература 
 Rubidge B. S. and Sidor C. A. (2002). On the Cranial Morphology of the Basal Therapsids Burnetia and Proburnetia (Therapsida: Burnetiidae). Journal of Vertebrate Paleontology 22(2): 257—267
 Tverdokhlebov V. P., Tverdokhlebova G. I., Minikh A. V., Surkov M. V., and Benton M. J. (2005). Upper Permian vertebrates and their sedimentological context in the South Urals, Russia. Earth-Science Reviews 69: 27—77.
 

Биармозухии
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1968 году